Masse steht für:

 Masse (Physik), Ursache von Gravitation, Trägheit und Raumkrümmung
 Masse (Sozialwissenschaften), große Ansammlung von Menschen
 Masse (Parascha), Leseabschnitt der Tora
 Masse (Elektronik), elektrisches Bezugspotential
 Masse (Lebensmittel), Zwischenprodukt bei der Lebensmittelherstellung
 Masse, Gestein ohne wertvolle Mineralien, siehe Taubes Gestein

Geografie:
 Masse (Vert), Fluss im Département Lot, Frankreich
 Masse (Schwarza), linker Nebenfluss der Schwarza, Thüringen
 deutscher Name der Amasse, Nebenfluss der Loire, Frankreich
 Masse de Prayssas, Fluss im Département Lot-et-Garonne, Frankreich

 Maße steht für:
 Grubenfeld mit einer festgelegten Größe, siehe Maaß (Bergbau)
 Kardinaltugend, siehe Mäßigung

 Masse oder Massé ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Masse, Künstlername von Paul Massie (1932–2011), kanadischer Schauspieler
 Bob Masse, kanadischer Grafiker
 Jarrid Masse, US-amerikanischer Schauspieler

 Jens Kraus-Massé (* 1961), deutscher Diplomat
 Kylie Masse (* 1996), kanadische Schwimmsportlerin
 Laurel Massé (* 1951), US-amerikanische Sängerin
 Marcel Masse (1936–2014), kanadischer Politiker, Unterhausmitglied, Bundesminister
 Victor Massé (1822–1884), französischer Komponist
 Vital Massé (* 1936), Bischof von Mont-Laurier

Massè steht für:
 Massè (Benin), Arrondissement in Benin

Siehe auch:
 Massefigur, Spielzeug aus Holzmehl, Leim und anderen Werkstoffen
 Konkursmasse (Vermögen von Zahlungsunfähigen)

 Massee (Begriffsklärung)
 Mase (Begriffsklärung)
 Maß (Begriffsklärung)